Miejscowości w USA:
 Crystal Springs – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Pasco
 Crystal Springs – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Copiah
Gminy w USA:
 Crystal Springs (ang. Crystal Springs Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder